Котовщина  — топоним:

Беларусь 
 Котовщина — деревня, Волевковский сельсовет, Дубровенский район, Витебская область
 Котовщина — деревня, Каменский сельсовет, Лепельский район, Витебская область

Россия 
 Котовщина — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Котовщина — деревня в Жарковском районе Тверской области.